Geneva (Alabama)
 Geneva (Geòrgia)
 Geneva (Illinois)
 Geneva (Indiana)
 Geneva (Iowa)
 Geneva (Minnesota)
 Geneva (Nebraska)
 Geneva (Nova York)
 Geneva (Ohio)
 Geneva (Washington)
 Fontana-on-Geneva Lake, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Geneva-on-the-Lake, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Lake Geneva, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.